The Little Rascals (Nederlands: De Boefjes) verwijst meestal naar de serie Amerikaanse korte komische films van Hal Roach onder de naam Our Gang, die voornamelijk tussen 1922 en 1938 werden gemaakt, zie 
 Our Gang.

Het kan ook verwijzen naar:
 The Little Rascals, een pilot voor een televisieserie uit 1978 met onder meer Gary Coleman en Christopher Gardner. De pilot werd echter niet opgepikt door een tv-netwerk.
 The Little Rascals (animatieserie), een animatieserie uit 1982-1984 van productiemaatschappij Hanna-Barbera gebaseerd op Our Gang.
 The Little Rascals (film), een film uit 1994 van Penelope Spheeris gebaseerd op Our Gang.